Аројо Фрихол има више значења:

 Аројо Фрихол (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Фрихол (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Фрихол (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Фрихол (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику